Wyraz schodki jest zdrobnieniem od wyrazu schody. Różne przedmioty są określane tym słowem ze względu na szeroko pojmowane podobieństwo do schodów:

 schodki – inna nazwa współczynników wiodących w macierzy schodkowej
 Schodki – odcinek dawnej owczej perci w Dolinie Miętusiej w polskich Tatrach Zachodnich
 Schodki – przełęcz w polskich Tatrach Wysokich
 Schodki – singel Maty